Па́мятники Со́чи — перечисление всех памятников выдающимся людям, мемориальных комплексов и монументов на территории города Сочи, Краснодарский край, Россия.

Именные памятники 

 Памятник Петру и Февронии Муромским (Сочи)
 Памятник Петру I (Сочи)
 Памятник Екатерине II (Сочи)
 Памятник Александру Одоевскому (Сочи)
 Памятник Александру Бестужеву-Марлинскому (Сочи)
 Памятник Михаилу Лазареву (Сочи)
 Памятник Александру Пушкину (Сочи)
 Памятник Александру II (Сочи)
 Памятник Николаю II (Сочи)
Памятник Ивану Горемыкину ( Сочи) (открыт 6 ноября 2020)
 Памятник Владимиру Ленину (Сочи)
 Памятник Владимиру Ленину (Адлер)
 Памятник Владимиру Ленину (Головинка)
 Памятник Владимиру Ленину (Хоста)
 Монумент Ленину (Сочи)
 Памятник Николаю Островскому (Сочи)
 Барельеф Николая Островского (Сочи)
 Памятник Максиму Горькому (Сочи)
 Памятник Ивану Павлову (Сочи)
 Памятник Сергею Кирову (Сочи)
 Памятник Айдамиру Ачмизову (Сочи)
 Памятник Юрию Гагарину (Сочи)
 Памятник Морису Торезу (Сочи)
 Памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю (Сочи)
 Памятник Андранику Озаняну (Сочи) (Лазаревский р-н)
 Памятник Сергею Соколову (сочинские скульпторы Александр Будаев и Вяч. Звонов, бронз. бюст, открыт 16.05.2011)
 Памятник Владимиру Высоцкому (Сочи) (автор - П. Хрисанов, открыт 21 ноября 2011)

Памятники-символы 

 Памятник мартовскому коту (Сочи)
 Памятник многодетным отцам (Сочи)
 Памятник ростовщику (Сочи) (ныне утрачен)
 Конь в пальто (памятник)
 Лавочка влюблённых (скульптура)
 Скамья примирения (скульптура)
 Монумент Михаила-Архангела (Сочи)
 Памятник работнику ЖКХ (Сочи)
 Памятник туристу (Сочи)
 Памятник влюблённым (Сочи)
 Скульптура Нептуна (Сочи)
 Скульптура Мацесты (Сочи)
 Ломающая стрелы (Сочи)
 Композиция Золотое Руно (Сочи)
 Памятник семье Горбункова (установлен в августе 2010)
 Памятник поручику Ржевскому
 Скульптура «Счастливчик» (установлена в августе 2019 года на Курортном проспекте, 6; прообраз скульптуры — солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов
 Скульптуры героев мультфильмов в парке между рекой Сочи и улицей Конституции СССР ("Дядя Фёдор и Шарик с фоторужьём", "Печкин и Матроскин", "Мальвина и Пьеро", "Заяц и Волк" (здесь, как и в аналогичной скульптуре в парке сказок Геленджика, запечатлён эпизод из 7-го выпуска, где Заяц с Волком гуляют по палубе корабля под песню "Только мы"), "Кот Леопольд", "Маша и Медведь" 
.

Указатели улиц

Мемориалы 
 Монумент Якорь и пушка (Сочи)
 Каменный якорь (150 лет Сочи) 
 Подвиг во имя жизни (мемориал)
 Завокзальный мемориальный комплекс (Сочи)
 Памятник адлерцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (берег Мзымты, сочинский скульптор Глухов, открыт 4.11.1977)
 Памятник окончанию Гражданской войны (Сочи)
 Памятник партизанам Гражданской войны (Сочи)
 Памятник жертвам Кавказской войны (Сочи)
 Памятник жертв политических репрессий (Сочи)
 Сочи - город-орденоносец (стела)
 Стела памяти жертв Кавказской войны (Сочи)
 Памятник героям установления Советской власти (Сочи)

Произведения монументально-изобразительного искусства 
 Коза и страусы (Сочи)
 Квартет (Сочи)
 Бременские музыканты (Сочи)
 Памятник жертвам катастрофы самолёта Airbus A320 (Сочи)
 Памятник жертвам катастрофы Ту-154 ВВС России (Сочи)

Памятные знаки 
Нулевой километр (Сочи)

Утраченные 
 Памятник Сталину (Хоста) (у Дендрария)
 Памятник Сталину (Сочи) (у парка «Ривьера», открыт 14 ноября 1948)
 Памятник крепости Святого Духа (Адлер)

См. также 
 Список памятников архитектуры Сочи
 Список памятников природы Сочи

Примечания

Ссылки 
 Модель памятника М. Горькому

Списки:Сочи
Сочи